Мия Уоллес () — персонаж фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» (1994), которого сыграла Ума Турман. Для актрисы эта роль стала творческим прорывом и принесла ей номинацию на «Оскар». Мия Уоллес стала культурной иконой.

Кастинг и создание образа 
В начале работы над «Криминальным чтивом» Тарантино и студия Miramax считали приоритетными кандидатами на роль Мии Уоллес Изабеллу Росселлини и Мег Райан. Кроме того, рассматривались Дэрил Ханна, Джоан Кьюсак, Холли Берри, Джулия Луис-Дрейфус, Холли Хантер, Элфри Вудард, Мишель Пфайфер. Прослушивание прошли Кейт Бекинсейл и Розанна Аркетт, которая в итоге сыграла Джоди. В списке гипотетических кандидатов были Вирджиния Мэдсен, Мариса Томей, Дженнифер Билс, Пэм Гриер, Фиби Кейтс, Бриджит Фонда, Жасмин Гай, Анджела Бассетт, Аннетт О’Тул, Дебра Уингер, Робин Райт, Мег Тилли, Синда Уильямс и Н’Буш Райт.

Агент Умы Турман Джей Молони, прочитав сценарий, решил, что Мия идеально подходит для актрисы. Турман не разделяла его уверенность, так как сочла сценарий пугающим и вульгарным. Тем не менее она встретилась с Тарантино в Лос-Анджелесе, а потом в своей нью-йоркской квартире, где состоялся многочасовой разговор. В конце концов роль Мии досталась Турман.

Внешность Мии создавалась по образу и подобию актрисы Анны Карины, видной фигуры французской Новой волны и музы Жан-Люка Годара. Кроме того, гримёры и художники по костюмам вдохновлялись образами звёзд немого кино. Отчасти Мия напоминает (внешностью и характером) Эльвиру Хэнкок, героиню Мишель Пфайфер в фильме Брайана де Пальмы «Лицо со шрамом».

Роль в сюжете 
В фильме Мия Уоллес — жена криминального авторитета Марселласа Уоллеса; до замужества она была начинающей актрисой, но сериал с её участием не был одобрен после съёмок пилотного эпизода. Уезжая на время из города, Марселлас поручил одному из своих подручных, Винсенту Веге, провести вечер с Мией, чтобы она смогла развлечься. Мия и Винсент посещают ресторан, где побеждают в танцевальном конкурсе, а потом приезжают к ней домой. Мия принимает дозу героина, думая, что это кокаин, и теряет сознание от передозировки. Винсент везёт её к своему другу Лэнсу (торговцу наркотиками) и там делает инъекцию адреналина в сердце, спасая ей таким образом жизнь.

В других эпизодах фильма Мия только ненадолго появляется на экране, не играя какой-либо заметной роли в действии.

Восприятие и культурное влияние 
Актёрская работа Умы Турман заслужила похвалы критиков. Актриса была номинирована на «Оскар» и на премию «Золотой глобус».

Примечания 

Вымышленные персонажи Квентина Тарантино
Киноперсонажи, представленные в 1994 году
Вымышленные актрисы
Вымышленные курильщики